Ольховец — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ольховец — деревня в Городокском районе Витебская область.
 Ольховец — деревня в Логойском районе Минской области.
 Ольховец — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Польша 
 Ольховец — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.

Россия 
 Ольховец — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Ольховец — село в Елецком районе Липецкой области.
 Ольховец — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Ольховец — деревня в Шаховском районе Московской области.
 Ольховец — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Ольховец — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Ольховец — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Ольховец — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Ольховец — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ольховец — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ольховец — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ольховец — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Ольховец — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ольховец — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Ольховец — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Ольховец — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Ольховец — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Ольховец — деревня в Новомосковском районе Тульской области.

Украина 

 Ольховец — село в Богуславском районе Киевской области.
 Ольховец — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Ольховец — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Ольховец — село в Борщевском районе Тернопольской области.
 Ольховец — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Ольховец — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Ольховец — село в Звенигородском районе Черкасской области.

Реки 
 Ольховец — река в Орловской области, приток реки Озёрка.
 Ольховец — река в Тернопольской области, приток реки Днестр.
 Ольховец — река в Тернопольской области, приток реки Стрыпа.